Capão Bonito (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Capão Bonito (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo